een variant van Jozef, een voornaam afkomstig uit het Hebreeuws; in Zuid-Nederland ook vaak gebruikt als roepnaam of verkorte versie van Josephus
 de in Zuid-Nederland soms voorkomende roepnaam voor iemand met de geboortenaam Adrianus
 de afkorting voor Jobstudentensysteem van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 Jos (Nigeria), een stad op het Josplateau en de hoofdstad van de Nigeriaanse staat Plateau
 Josplateau, een plateau in Nigeria
 JOS Watergraafsmeer, een voetbalvereniging uit Amsterdam
 Jeugd, Onderwijs en Samenleving (Rotterdam), een dienst van de Gemeente Rotterdam
 Olympische Jeugdspelen
 Jos (televisieserie), een Nederlandse komische dramaserie